Аджарский кризис 2004 года — политико-административный конфликт (кризис) 2003—2004 годов между властями Аджарской Автономной Республики (под управлением Аслана Абашидзе) и официальными грузинскими властями Тбилиси под управлением Михаила Саакашвили. Кризис явился следствием нестабильной политической ситуации в постсоветской Грузии, особенно после «Революции роз». Кризис завершился полным подчинением республики столичным властям.

Предпосылки 
Аджария — автономная республика в составе Грузии, населённая аджарцами (этнографическая группа грузин, с небольшим преобладанием мусульманского вероисповедания). В 1991 году председателем Верховного совета Аджарской Автономной Республики стал Аслан Абашидзе. После начала гражданской войны он создал собственную армию в качестве противовеса вооружённым группировкам, объединявших сторонников и противников Звиада Гамсахурдия. В отличие от руководства Абхазии и Южной Осетии, Абашидзе не пытался добиваться независимости Аджарии и развивал её как «свободную экономическую зону» с правом оставления таможенных сборов в республике, а в 2000 году добился внесения в Конституцию Грузии особого государственного статуса Аджарии. Фактически он являлся полунезависимым правителем республики. Кроме того, в Батуми располагалась 145-я мотострелковая дивизия ВС России, с руководством которой Абашидзе поддерживал дружеские отношения. До 1999 года ему помогали также российские погранвойска, но после их ухода он начал подготовку собственных пограничников. В связи с присутствием в Аджарии военной базы ВС России у российского руководства имелся реальный механизм если не влияния, то, по меньшей мере, контроля ситуации в аджарском регионе. Грузия же стремилась вернуть влияние на Батуми. Помимо этого, имелась и существенная экономическая предпосылка конфликта: до установления в автономии контроля со стороны центральной власти в 2004 году Аджария самостоятельно контролировала границу с Турцией и поступления от таможенных сборов, собираемых с морских судов (преимущественно), авиасудов и автотранспорта (согласно поправке в Конституции Грузии от 2000 года, отменённой 5 июля 2004 года).

Кризис

Противостояние Тбилиси и Аджарии 

В ноябре 2003 года в Грузии начались митинги оппозиции, обвинившей власти страны в фальсификации результатов парламентских выборов, которые затем переросли в «Революцию роз». Во время этих выступлений Абашидзе поддержал президента страны Эдуарда Шеварднадзе и, выступив по аджарскому телевидению, он назвал руководителей оппозиционного «Единого национального движения» Михаила Саакашвили и Давида Бердзенишвили «фашистами», а их движение — «фашистским». 23 ноября, после захвата оппозицией здания парламента, правительство Аджарии ввело режим чрезвычайного положения. После победы «Революции роз» у Аслана Абашидзе не сложились отношения с новыми властями, в частности, с лидером оппозиции Михаилом Саакашвили. Абашидзе заявил, что его автономия не примет участия в президентских выборах. Во время президентской кампании Саакашвили заявил: «Аджария не собственность Аслана Абашидзе. Если кто-то попытается отделить эту территорию от Грузии, то для него у меня уже готово помещение из четырёх стен… Грузия готова пойти на переговоры, но не допустит сепаратизма». Однако 4 января 2004 года в автономии прошли президентские выборы, и в день выборов Абашидзе отменил чрезвычайное положение, но 7 января ввёл его вновь. На следующий день замминистра юстиции Грузии Гиги Угулава заявил:

С избранием президентом Грузии Михаила Саакашвили отношения между Тбилиси и автономией накалились. 22 января Михаил Саакашвили заявил: «Грузия — это единая страна, а кто противится — пусть убирается из неё. Я наведу порядок в стране, в том числе и в Аджарии. Никакой агрессии в отношении аджарских властей нет и не будет, но одно должны понять все — каждый квадратный сантиметр грузинской земли будет под контролем».

25 января Саакашвили прибыл в Батуми, где вместе с Асланом Абашидзе принимал военный парад с участием подразделения Минобороны, погранвойск и внутренних войск МВД Грузии. Едва президент Грузии покинул Батуми, как его сторонники, скандируя «Миша, Миша!» и выкрикивая лозунги против аджарского руководства, двинулись к зданию Верховного Совета, где их разогнали специальные подразделения МВД Аджарии. В ответ на эту акцию сторонники Аслана Абашидзе устроили свою многотысячную манифестацию. В это же время из села Гонио в Батуми направилась ещё одна группа сторонников Саакашвили, но после обращения к ним лидера оппозиционной аджарским властям организации «Наша Аджария» Давида Бердзенишвили ситуация стабилизировалась. В феврале президент Михаил Саакашвили посетил США и, выступая в Университета Джонса Хопкинса, заявил: «Мы с Абашидзе не нравимся друг другу».

14 марта 2004 года военнослужащие формирований специального назначения министерства госбезопасности Аджарии и сторонники Абашидзе не пустили кортеж с президентом Саакашвили и главой МВД Грузии Георгием Барамидзе на территорию автономии. На следующий день грузинское руководство приняло решение осуществить «ряд конституционных мер по блокированию сепаратистского режима Аджарии», а Саакашвили объявил:
.

18 марта в результате достигнутой договорённости с председателем парламента Нино Бурджанадзе в Батуми прошла встреча Михаила Саакашвили и Аслана Абашидзе, на которой Саакашвили согласился снять экономическую блокаду Аджарии, а Абашидзе разоружить вооружённые формирования и не препятствовать проведению на территории автономии парламентских выборов. Однако спустя четыре дня президент Грузии обвинил главу Аджарии в срыве достигнутых договорённостей. 23 марта МИД Грузии аннулировал загранпаспорта высокопоставленных представителей руководства Аджарии, в том числе Аслана Абашидзе, его сына Георгия Абашидзе и главы МВД Аджарии Джемала Гогитидзе, а Национальный банк Грузии приступил к ликвидации батумского Морского банка. Выступая 25 марта по батумскому телевидению, Абашидзе дал понять, что не собирается разоружать отряды ополченцев. Он, в частности, сказал:

Несмотря на это 28 марта в автономии прошли парламентские выборы, но они не разрешили кризис. Центральная избирательная комиссия Грузии отменила результаты голосования в Хулойском и Кобулетском районах, где партия Аслана Абашидзе «Возрождение» одержала победу, но при попытке провести повторные выборы местные жители разгромили помещение временной комиссии по проведению выборов и уничтожили документацию, привезённую из Тбилиси, что вновь обострило ситуацию в автономии. По итогам парламентских выборов партия Абашидзе «Возрождение» получила лишь чуть более 3 % голосов, после чего она и Лейбористская партия обвинили власти в фальсификации итогов голосования. 22 апреля на первом заседании нового парламента Грузии Михаил Саакашвили призвал парламентариев занять непримиримую позицию в отношении «клана Абашидзе, который не представляет интересы аджарцев, а является бандой преступников, убийц и наркодилеров».

«Аджарская революция» 
В середине апреля в подчинение Аслана Абашидзе перешёл вместе со своей воинской частью командир 25-й мотострелковой батумской бригады вооружённых сил Грузии генерал Роман Думбадзе. 21 апреля в подчинение главы Аджарии перешло 3-е управление внутренних войск министерства внутренних дел Грузии во главе с полковником Мурадом Цинцадзе. 27 апреля Абашидзе подписал указ о всеобщей мобилизации в Аджарской автономии. В это же время несколько военнослужащих отряда быстрого реагирования, находящегося в личном подчинении главы автономии, покинули Аджарию, перейдя на сторону грузинских властей. 30 апреля спецназ Аджарии и отряд быстрого реагирования разогнали акцию протеста аджарской оппозиции у здания горсуда Батуми.

2 мая по решению руководства Аджарии были взорваны три автомобильных моста через реку Чолоки, которые являлись важным связующим звеном между Аджарией и остальными частями Грузии, а в городах Кобулети и Цихисдзири было разобрано железнодорожное полотно, соединяющее Батуми с Грузией. В тот же день Саакашвили предъявил лидеру Аджарии ультиматум сроком до 12 мая разоружить незаконные вооружённые формирования, пригрозив в противном случае роспуском правительства и парламента Аджарии. Действия Грузии поддержали США. Официальный представитель Госдепа США Ричард Баучер заявил, что официальный Вашингтон «глубоко озабочен решением аджарского лидера Аслана Абашидзе разрушить мосты», и что «основополагающим вопросом для нас является то, что Аджария — это часть Грузии. Мы решительно поддерживаем усилия грузинского правительства, направленные на восстановления своей власти и верховенства права в Аджарии». 4 мая в Аджарии была прекращена трансляция грузинского ТВ, а в столице автономии у здания университета 5 тыс. человек начали акцию протеста с требованием отставки Абашидзе. К следующему дню число участников достигло 15 тыс. человек; на их сторону перешли 25 военных и 4 депутата парламента, о своей отставке также объявили замминистра внутренних дел Аджарии Элгуджа Джинчарадзе и министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Гулико Шервашидзе. В тот же день Михаил Саакашвили объявил по телевидению о введении в Аджарии своего прямого правления и пообещал Абашидзе «гарантии безопасности», если тот «без эксцессов подаст в отставку». В Аджарию отправился секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов. В ночь с 5 на 6 мая Аслан Абашидзе вместе с сыном Георгием покинули Аджарию, вылетев с секретарём Совета Безопасности России в Москву. В срочном телеобращении Михаил Саакашвли объявил: «Аслан убежал! Аджария свободна!». РИА Новости писали в те дни:

Переговоры Иванова с Абашидзе «один на один» продолжались четыре часа. Ближе к концу переговоров возле здания, где они проходили, раздались выстрелы. До сих пор точной информации об этом инциденте нет. По одной из версий, это было прощальным «салютом» приближённых «аджарского льва», которые к тому времени уже знали об отставке Абашидзе. По окончании переговоров с Ивановым бывший глава Аджарии покинул свою резиденцию и направился в аэропорт Батуми, откуда вылетел в Москву. Публично опровергнув информацию о возможности своей отставки ещё в среду вечером, до переговоров с главой СБ России, Абашидзе предпочёл покинуть Батуми без каких-либо заявлений. Это дало повод руководству Грузии назвать его уход «бегством».

Отставку Абашидзе тысячи людей встретили ликованием на улицах Батуми. Кресло Абашидзе было вынесено из его кабинета в здании Верховного совета Аджарии, сломано и публично сожжено у памятника его деда — Мемеда Абашидзе. 6 мая в Батуми прибыл президент Саакашвили. В тот же день был создан временный совет Аджарии во главе с руководителем департамента железных дорог Грузии Леваном Варшаломидзе. 10 мая в Батуми были назначены руководители районных управ и временный мэр города Эдвард Сурманидзе. В тот же день Саакашвили принял участие в демонтаже контрольно-пропускного пункта на реке Чолоки и, управляя бульдозером, снёс здание, где ранее располагалась охрана и проводился досмотр граждан, заявив: «Больше никогда в будущем в истории Грузии на Чолоки не будет разделяющей линии между Аджарией и остальной Грузией». После свержения Абашидзе Эдвард Сурманидзе заявил, что оппозиционное движение «Наша Аджария» прекращает своё существование, поскольку «оно достигло своей цели — изгнало Аслана Абашидзе из Аджарии, свергло его режим и вернуло автономию в конституционное поле Грузии». 20 июня в автономии прошли выборы Верховного совета, на которых победу одержала партия «Саакашвили — победившая Аджария», набравшая около 70 % голосов. 5 июля президент Грузии подписал конституционный закон «О статусе Аджарской автономной республики в связи с изменениями в Конституцию Грузии», согласно которому в автономии функционируют высший представительный орган Верховный Совет Аджарии и исполнительная власть в лице правительства, которое подотчётно центральным властям Грузии. Аджарский кризис завершился полным подчинением автономии столичным властям.

Примечания

Ссылки 
 Развитие событий в постсоветской Аджарии

Михаил Саакашвили
2003 год в Грузии
Российско-грузинские отношения
2004 год в Грузии
История Аджарии